Carter Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Carter Township, du comté d'Ashley dans l'Arkansas.
 Carter Township, du comté de Burke dans le Dakota du Nord.
 Carter Township, du comté de Tripp dans le Dakota du Sud.
 , du comté de Spencer dans l'Indiana.
 Carter Township, du comté de Carter dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships